opbrengst (financieel);
 loon, salaris, bonus, sociale status, respect, het resultaat van werk;
 huur, pacht, of rente, de opbrengst (financieel) van het uitlenen;
 opbrengsten (boekhouding), boekhoudkundige rekeningen;
 productie, dat wat geproduceerd wordt, bijvoorbeeld door een energiecentrale;
 oogst, de resultaten van productie in de landbouw;
 opbrengst (scheikunde) (feitelijke opbrengst) als deel van de maximale theoretisch opbrengst in een chemische synthese;
 debiet van een pomp.